Le Gardeur peut se référer à:

Personnalités 
Pierre Legardeur, sieur de Repentigny, né en 1600 à Thury-Harcourt en Normandie et mort en 1648, est général de la flotte et directeur des embarquements pour la Nouvelle-France.
Jean-Paul Le Gardeur, sieur de Saint-Pierre, sieur de Repentigny, né  à Ville-Marie le  et mort en 1738, est un explorateur et militaire de Nouvelle-France, au service du Roi de France.
Jacques Le Gardeur, sieur de Saint-Pierre ( – ) est un officier militaire ayant pris part à différentes expéditions en Amérique du Nord pour le compte du roi de France.
Augustin Le Gardeur de Courtemanche né le  dans la ville de Québec et mort le  au Labrador, est un commandant de la côte du Labrador et ambassadeur de la Nouvelle-France.
Armand Le Gardeur de Tilly, né à Rochefort le  et mort au Domaine de La Salle à Champagne, le , est un amiral français.

Toponymes

Le Gardeur  (canton), Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (Municipalité), MRC le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, Québec
Le Gardeur, Repentigny (Ville), MRC L'Assomption, Lanaudière, Québec
Lac Le Gardeur, Eeyou Istchee Baie-James (Municipalité), Nord-du-Québec, Québec
Lac Le Gardeur, Lac-Croche (Territoire non organisé), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec
Parc Le Gardeur, parc public de Repentigny (Ville), MRC L'Assomption, Lanaudière, Québec
Pont Le Gardeur, parc de Montréal (Ville), Québec
Gare de Le Gardeur de Tilly, une gare ferroviaire à Repentigny (Ville), MRC L'Assomption, Lanaudière, Québec.